Преса де Барахас има више значења:

 Преса де Барахас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Преса де Барахас, Ел Крусеро де Арандас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Преса де Барахас (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Преса де Барахас, Ел Крусеро де Арандас (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику